San Francisco Days — четвёртый студийный альбом американского музыканта Криса Айзека, выпущенный 13 апреля 1993 года. Альбом посвящён памяти Луи Бесона, который был музыкальным консультантом.

Об альбоме 
Все песни, как и на предыдущих альбомах Криса Айзека, записаны в стиле рокабилли и рок-н-ролл, а также в том же унылом и грустном настроении. Даже единственная ритмичная песня с альбома, «Lonely With a Broken Heart» (), оставляет грустный и невеселый отзыв о себе.
С альбома было выпущено четыре сингла — «Can’t Do a Thing (to Stop Me)», «San Francisco Days», «Solitary Man», «Two Hearts». Диск спродюсировал Эрик Якобсен, песня «Solitary Man» является кавер-версией композиции Нила Даймонда".

Список композиций 
Все песни написаны Крисом Айзеком, за исключением отмеченных.
 «San Francisco Days» — 2:58
 «Beautiful Homes» — 3:49
 «Round ‘N Round» — 4:27
 «Two Hearts» — 3:33
 «Can’t Do a Thing (to Stop Me)» (Крис Айзек, Брайан Эллиот) — 3:38
 «Except the New Girl» — 3:20
 «Waiting» — 3:41
 «Move Along» — 4:01
 «I Want Your Love» — 3:09
 «5:15» — 3:09
 «Lonely With a Broken Heart» — 3:08
 «Solitary Man» (Нил Даймонд) — 2:37

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

В записи участвовали 
 Крис Айзек — вокал, гитара
 Джеймс Калвин Уилси — гитара
 Роланд Сэлли — бас, вокал
 Кенни Дэйл Джонсон — ударные, вокал
 Джимми Пью — орган Хаммонда B3 в «I Want Your Love»
 Джефф Уотсон — гитара

Примечания 

Альбомы Reprise Records
Альбомы Криса Айзека